Сезон футбольной Лигильи Пре-Либертадорес Уругвая 1980 года. В розыгрыше участвовали лучшие клубы Примеры того же года, кроме Насьоналя, выигравшего Кубок Либертадорес в данном сезоне. Чемпион и вице-чемпион квалифицировались в Кубок Либертадорес 1981.

Таблица

Матчи

Тур 1 
 Уондерерс 2-3 Пеньяроль
 Суд Америка 0-0 Белья Виста
 Дефенсор 2-3 Серро

Тур 2 
 Белья Виста 2-2 Уондерерс
 Пеньяроль 3-0 Серро
 Суд Америка 1-2 Дефенсор

Тур 3 
 Уондерерс 2-1 Суд Америка
 Дефенсор 1-1 Пеньяроль
 Серро 0-1 Белья Виста

Тур 4 
 Дефенсор 0-0 Уондерерс
 Пеньяроль 2-2 Белья Виста
 Суд Америка 1-3 Серро

Тур 5 
 Серро 1-3 Уондерерс
 Пеньяроль 2-0 Суд Америка
 Белья Виста 2-1 Дефенсор

Ссылки 
 результаты турниров до 2003 года на RSSSF

Лигилья Уругвая